Франкен () — нідерландське прізвище. Існувала династія художників Франкен.

Відомі носії 

 Ієронімус Франкен старший (1540—1610) — нідерландський художник XVI ст., старший брат художника Франса Франкена
 Франс Франкен (1542—1616) — нідерландський художник XVI ст., молодший брат Ієронімуса Франкена старшого.
 Амброзіус Франкен старший (1544—1618) — нідерландський художник зламу XVI-XVII ст.
 Ієронімус Франкен молодший (1578—1623) — нідерландський художник зламу XVI-XVII ст., представник раннього фламандського бароко. Син художника Франса Франкена.
 Франс Франкен молодший (1542—1616) — нідерландський художник, син Франса Франкена
 Амброзіус Франкен молодий (1590—1632) — нідерландський художник зламу XVI-XVII ст.
 Франс Франкен онук (1607—1667) — нідерландський художник, син Франса Франкена молодшого і онук Франса Франкена старшого (1542—1616)
 Ієронімус Франкен онук (1611 — після 1661) — нідерландський художник, син Амброзіуса Франкена молодшого (1590—1632)
 Константин Франкен (1661—1717) — нідерландський художник, син Ієронімуса Франкена (1611 — після 1661).
Нідерландські прізвища